Centrotus är ett släkte av insekter som beskrevs av Fabricius 1803. Centrotus ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hornstritar
Centrotus